Der Head Cup 1985 war ein Herren-Tennisturnier in Kitzbühel. Das Sandplatzturnier war Teil des Grand Prix Tennis Circuit 1985 und fand vom 5. bis 11. August 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Tennisturnier 1985
1985